Steblów steht für:
 einen Ort in der Gemeinde Krapkowice (Krappitz), siehe Steblów (Krapkowice)
 einen Ort in der Gemeinde Czissek, siehe Stöblau
 einen Stadtteil von Lubliniec (Lublinitz), siehe Steblów (Lubliniec)